Yukari Nakano, née le  dans la préfecture d'Aichi, est une patineuse artistique japonaise. Elle a gagné par deux fois une médaille aux championnats des quatre continents, et est la troisième patineuse au monde à avoir réussi un triple Axel en compétition ISU (Skate America 2002).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en août 1985
Étudiant de l'université Waseda
Naissance dans la préfecture d'Aichi